Бельты () — село в Курчалоевском районе Чеченской республики. Входит в состав Ялхой-Мохкского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Гумс, в 22 км к юго-востоку от районного центра — Курчалой и в 62 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Ахкинчу-Борзой, на востоке — село Ялхой-Мохк, на юго-западе — село Корен-Беной и на западе — село Хиди-Хутор.

История 
В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей, и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Бельты было переименовано в Сагада и заселён выходцами из соседнего Дагестана. 

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, в 1958 году населённому пункту было возвращено его прежнее название Бельты.

Образование 
 Бельтинская СОШ.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Курчалоевского района